Уссама Хаддади (; родился 28 января 1992, Тунис, Тунис) — тунисский футболист, защитник клуба «Ени Малатьяспор» и сборной Туниса. Участник чемпионата мира 2018 года.

Клубная карьера 
Хаддади — воспитанник клуба «Клуб Африкэн». В 2010 году он дебютировал в чемпионате Туниса. 26 августа 2012 года в поединке против «Сфаксьена» Уссама забил свой первый гол за «Клуб Африкэн». В 2015 году он стал чемпионом Туниса. В начале 2017 года Хаддади перешёл во французский «Дижон». 11 февраля в матче против «Кана» он дебютировал в Лиге 1. 20 января 2018 года в поединке против «Страсбура» Уссама забил свой первый гол за «Дижон».

Летом 2019 года Хаддади перешёл в аравийский «Аль-Иттифак». 24 августа в матче против «Аль-Вахда» он дебютировал саудовской Премьер-лиге. В начале 2020 года Хаддади был арендован турецким клубом «Касымпаша». 25 января в матче против «Аланьяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге.

Летом 2021 года Хаддади перешёл в «Ени Малатьяспор». 16 августа в матче против «Трабзонспора» он дебютировал за новый клуб.

Международная карьера 
31 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Китая Хаддади дебютировал за сборную Туниса.

В 2018 году Хаддади принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Панамы.

В 2019 году Хаддади принял участие в Кубке Африки в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Анголы, Мали, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Мадагаскара и Ганы.

В 2022 году Хаддади принял участие в Кубке Африки в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Нигерии и Буркина-Фасо.

Достижения 
Командные

 «Клуб Африкэн»
  Чемпионат Туниса по футболу — 2014/2015

Примечания 

Футболисты Туниса
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК «Клуб Африкен»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Аль-Иттифак»